PKC je zkratka s více významy:

 Proteinkináza C (PKC) – enzym ze skupiny proteinkináz
 Public-key cryptography – Asymetrická kryptografie (kryptografie s veřejným klíčem)
Pražské kreativní centrum (PKC) - komunitní prostor na Staroměstském náměstí v Praze

Viz také
 varianta „C“ (S) sovětského kulometu PK